В таблице перечислены японские журналы и другие периодические издания, публикующие мангу.

Таблица составлена на основе ComiPedia, The Doujinshi & Manga Lexicon и других неофициальных баз данных, поэтому может быть неполной и содержать неточности. Составлена в алфавитном порядке. Таблица может быть отсортирована по японскому названию, дате выхода первого (для закрытых журналов — также последнего) номера, целевой аудитории (тематике), периодичности выхода, издательству в алфавитном порядке.

Список

Примечания

Ссылки 
 ComiPedia: Manga Magazine Guide and Publication Encyclopedia
 MugiMugi: The Doujinshi & Manga Lexicon

Списки журналов по темам
Списки:Аниме и манга